Список включает правителей Исландии с 1262 по 1944 (с момента перехода под власть Норвегии до провозглашения независимости Исландии), в том числе правителей следующих государственных образований:

 Союз с Королевством Норвегия (1262—1814)
 Личная уния с Норвегией и Швецией (1319—1343)
 Личная уния с Норвегией и Данией (1380—1396)
 Кальмарская уния (1397—1536)
 Личная уния с Норвегией и Данией (1536—1814)
 Союз с Королевством Дания (1814—1918)
 Личная уния Исландии и Дании (независимость от Дании, 1918—1944).

Правители

Союз с Королевством Норвегия (1262—1814) 
 Хокон IV (король Норвегии) (1262—1263)
 Гицур Торвальдссон, граф Исландии (1258—1268)
 Магнус VI (1263—1280)
 Гиссур Торвальдссон, граф Исландии (1258—1268)
 Эрик II Магнуссон (1280—1299)
 Хакон V Святой (1299—1319)
 Магнус Эрикссон (1319—1343)
 Хокон VI Магнуссон (1343—1380)
 Олаф Хаконссон (1380—1387)
 Маргрете I (1387—1412)
 Эрик Померанский (1412—1442)
 Кристофер III Баварский (1442—1448)
 Карл VIII (1449—1450)
 Кристиан I (1450—1481)
 Иоганн (король Дании) (1481—1513)
 Кристиан II (1513—1523)
 Фредерик I (1523—1533)
 Кристиан III (1534—1559)
 Фредерик II (1559—1588)
 Кристиан IV (1588—1648)
 Фредерик III (1648—1670)
 Кристиан V (1670—1699)
 Фредерик IV (1699—1730)
 Кристиан VI (1730—1746)
 Фредерик V (1746—1766)
 Кристиан VII (1766—1808)

Союз с Королевством Дания (1814—1918) 
 Фредерик VI (1808—1839)
 Кристиан VIII (1839—1848)
 Фредерик VII (1848—1863)
 Кристиан IX (1863—1906)
 Фредерик VIII (1906—1912)

Королевство Исландия (1918—1944) 
 Кристиан X (1912—1944)
 Регентство (1940—1941)
 Херманн Йоунассон, премьер-министр, Прогрессивная партия
 Якоб Рагнар Вальдемар Мёллер, министр финансов, Партия независимости
 Стефан Йоханн Стефанссон, министр социальных дел, социал-демократическая партия
 Свейдн Бьёрнссон, регент, беспартийный (1941—1944)..

См. также 
 Список президентов Исландии
 Список премьер-министров Исландии

Примечания 

История Исландии
Списки:Исландия